

Бей — округ, штат Мічиган
 Бей — округ, штат Флорида

Дивись також 
 Бей